Enanatum ist der Name folgender Personen:

 Enanatum I., sumerischer König um 2460 v. Chr.
 Enanatum II., sumerischer König um 2400 v. Chr.
 Enanatum (Hohepriesterin), mesopotamische Prinzessin und Hohepriesterin